Svalutation, un album du chanteur Adriano Celentano.
 Svalutation, une chanson du même chanteur.